

Patronyme 
 
 Theodorus Bernardus Kock (1737-1809), homme politique néerlandais ;
 Hendrik Merkus de Kock (1779-1845), militaire néerlandais ;
 Jean Conrad de Kock (1755-1794), banquier néerlandais ;
 Paul de Kock (1793-1871), son fils, écrivain français ;
 Karin Kock-Lindberg (1891-1976), femme politique et professeure d'économie suédoise ;
 Putte Kock (1901-1979), joueur et entraîneur de football, joueur de hockey sur glace et de bridge suédois ;
 Hans Kock (1920-2007), sculpteur allemand ;
 Johan de Kock (1964- ), footballeur néerlandais ;
 Neil de Kock (1978-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Elsebeth Kock-Petersen (née en 1949), femme politique danoise.

Toponyme 

 Kock, ville et siège de la gmina de Kock en Pologne orientale

Homophonies
Coq (homonymie).
Cock (page d'homonymie).
Koch (page d'homonymie).